Numele Alexander Anderson se poate referi la:
 Alexander Anderson (matematician) (1592? – c. 1620), matematician scoțian
 Alexander Anderson (scriitor) (1845 – 1909), scriitor scoțian
 Alexander Anderson (ilustrator) (1775 – 1870), ilustrator american de carte
 Alexander Anderson, botanist scoțian ce a trăit în jurul anului 1800
 Alexander Outlaw Anderson (1794 – 1869), senator american
 Alexander Anderson, personaj din Hellsing.